Икшва́ку — санскритский термин.

 Икшваку — древнеиндийский ведийский царь, основатель Солнечной династии.
 Икшваку — династия, основанная Икшваку; другое название Солнечной династии.
 Андхра-Икшваку — южноиндийская династия, правившая в Андхра-Прадеш.